Der Opel Meriva ist ein Van des deutschen Automobilherstellers Opel. Vauxhall Meriva lautete die Verkaufsbezeichnung in Großbritannien. Die erste Generation zählte zu den Minivans, die zweite Generation aufgrund des deutlichen Wachstums der Karosserie zu den Kompaktvans.

Bisher wurden zwei Generationen gebaut – charakteristisch für die zweite sind die (hinten angeschlagenen) Selbstmördertüren hinten:

Zulassungszahlen 
Zwischen 2002 und 2017 sind in der Bundesrepublik Deutschland 470.647 Meriva neu zugelassen worden. Mit 55.863 Einheiten war 2005 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

Meriva